Artefakt je lahko:
artefakt, umeten predmet, nekaj, kar je naredil človek (posebej v arheologiji)
artefakt (napaka) - napaka v prikazu informacije, ki jo je povzročila tehnika za obdelavo podatkov
kompresijski artefakt - popačenost pri algoritmih za stiskanje podatkov